Admilson Estaline Dias de Barros (Santiago, 1988. február 24. –), leggyakrabban egyszerűen csak Gegé, zöld-foki labdarúgó, a szaúd-arábiai Al-Feiha FC hátvédje.

További információk 
Zerozero statisztikák és profil
ForaDeJogo statisztikák

Soccerway profil

1988-ban született személyek
Zöld-foki köztársasági labdarúgók
Az Estrela Amadora labdarúgói
Az SC Covilhã labdarúgói
A Marítimo labdarúgói
A Paços de Ferreira labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek